Wojnowce peut désigner en Pologne :
 Wojnowce, village de la gmina de Szudziałowo, dans la voïvodie de Podlachie
 Wojnowce, village de la gmina de Kuźnica, dans la voïvodie de Podlachie